Александр Казанский:
 Казанский, Александр Васильевич (1905—1975) — советский борец классического стиля.
 Казанский, Александр Владимирович (1935—2011) — советский и российский живописец.
 Казанский, Александр Николаевич (в монашестве Амвросий; ум. 1933) — епископ Русской православной церкви, епископ Мелекесский.
 Казанский, Александр Павлович (1859—?) — профессор философии Новороссийского университета